Märtyrerkirche steht für:

 Märtyrerkirche (Aleppo), Syrien
 Märtyrerkirche (ar-Raqqa), Syrien
 Hilfsaktion Märtyrerkirche

Siehe auch:
 Vierzig-Märtyrer-Kathedrale
 Vierzig-Märtyrer-Kathedrale von Homs